Wulfnoth est un anthroponyme anglo-saxon, composé de wulf « loup » et noth « courage », notamment porté par :

 Wulfnoth Cild est un thegn du Sussex que l'on identifie généralement au père de Godwin de Wessex.
 Wulfnoth Godwinson est le sixième fils de Godwin de Wessex.

Anthroponyme anglo-saxon